Канзас-Сити () — два расположенных рядом населённых пункта США, а также ряд других объектов.

Топоним 
 Канзас-Сити — город в штате Канзасе (США).
 Канзас-Сити — город в штате Миссури (США).
  — конурбация на границе штатов Канзас и Миссури.

Массовое искусство 
 «Kansas City» — песня (написана в 1952, выпущена в 1959) Джерри Либера и Майка Столлера.
 «Канзас-Сити» — американский фильм 1996 года.

Корабли ВМФ США 
  — бункеровщик, служивший с 1970 по 1994 год.
  — строящийся (на январь 2017) литоральный боевой корабль.

См. также